Сартбаева:
 Сартбаева, Кайыргуль — советская киргизская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1980).
 Сартбаева, Жанна Сабитовна — посол Казахстана в Финляндии с 18.05.2019